O Campeonato Carioca de Basquete de 1994 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação 

A  venceu o jogo desempate contra o  e se classificou para a semifinal.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1994
Basquetebol de 1994 no Brasil